Ática o Attica puede referirse a:

Ática, una región histórica de Grecia.
Periferia de Ática, una de las 13 periferias de Grecia.
Ática Occidental, una de las 74 unidades periféricas de Grecia.
Ática Oriental, una de las 74 unidades periféricas de Grecia.

Otros lugares 
Canadá
Attica, Saskatchewan
Estados Unidos
Attica, Indiana
Attica, Iowa
Attica, Kansas
Attica Township, Michigan
Attica (Nueva York)
Attica (villa), con una famosa prisión donde se produjo una rebelión de presos en 1971.
Attica, Ohio

Otros usos 
Cerámica ática, propia de la región homónima.
Attica (automóviles), una empresa griega de microcoches.
Attica (banda), banda de rock alternativo con Aaron Burckhard.
Attica (novela), una novela del escritor británico Garry Kilworth.
1138 Attica, un asteroide.